Luxemburgisch ist bezogen auf

das Großherzogtum Luxemburg
das Herrscherhaus der Luxemburger
die belgische Provinz Luxemburg
die luxemburgische Sprache
die luxemburgische Küche